Coos faz parte do nome de três lugares dos Estados Unidos:

 Coos Bay (Oregon)
 Condado de Coös (Nova Hampshire) 
 Condado de Coos (Oregon)

Desambiguações de topônimos